Onderdistrict in Indonesië
 Siwalan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Siwalan (Gayamsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Siwalan (Siwalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Siwalan (Mlarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Siwalan (Sawahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java